Newry
Newry (Maine)
Newry (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos